Futbolo klubas Panevėžys ali na kratko Panevėžys je litovski nogometni klub iz mesta Panevėžys. Ustanovljen je bil leta 2015 in aktualno igra v 1. litovski nogometni ligi.

Uspehi
A lyga:
2.mesto : 
3.mesto (1x): 2022

Pirma lyga:
PRVAKI (1x): 2018

litovski pokal:
PRVAKI (1x): 2020.
FINALISTI (-):

Uvrstitve

Moštvo sezone 2023 
Podatki z dne 11. mareca 2023.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Paulius Janušauskas (2016–2021)
  Rafael Ledesma (Rafael Gaucho) (2019)
  Patrik Bordon (2019)

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (fk-panevezys.lt oficial) (LT)
 alyga.lt (FK Panevėžys)
 Globalsportsarchive

Panevėžys
Panevėžys